«Атырау» () — казахстанский футбольный клуб из одноимённого города. Двукратный серебряный призёр Высшей лиги Казахстана. Обладатель Кубка Казахстана 2009. Матчи проводит на стадионе «Мунайшы».

История 

Футбольный клуб «Атырау» участвует в турнирах команд мастеров с 1980 года. Первое название команды — «Прикаспиец». Созданная в те времена команда участвовала в чемпионате второй лиги два сезона — 1980—1981 гг. Провела 74 матча, было забито 47, пропущено — 170. Лучшее место во второй лиге — 18-е (1981 год), худшее место — 19-е (1980 год). Самая крупная победа со счетом — 3:0 над командой СКИФ (Алма-Ата) в 1980 году. Самое крупное поражение — 0:7 от «Восток-Алтын» (Усть-Каменогорск, 1981 год). Затем футбольная команда в Атырау была закрыта.

Возрождение клуба пришлось на 2000 год. Образованный клуб назывался «Ак Жайык» и изначально принимал участие в турнире среди команд Первой лиги. Уже на следующий год команда, сменив название на «Атырау», приняла участие в турнире высшего дивизиона. Цвета возрожденного клуба были выбраны, как — зелёный и белый. В первом же сезоне команда под руководством известного казахстанского специалиста Ваита Талгаева сумела добиться высокого результата, а именно — занять второе место в турнирной таблице чемпионата. Лучшим бомбардиром в том сезоне в составе «Атырау» стал — нападающий Гурам Макаев, на его счету 17 забитых мячей.

В следующем сезоне команда Талгаева повторила этот успех. На этот раз лучшим бомбардиром с 11 забитыми голами стал Виталий Кицак. В сезоне 2003 года результаты «нефтяников» ухудшились — команда заняла лишь 4-е место. Триумф на поля Атырау вернулся в 2009 году, когда команда в первый раз в своей истории выиграла Кубок Казахстана. В финальной встрече на стадионе «Астана Арена» «Атырау» обыграл карагандинский «Шахтёр» со счетом — 1:0. Единственный забитый мяч на счету российского нападающего Дениса Зубко. Возглавлял эту команду казахстанский специалист Еркош Сакурович.

Визитная карточка

Названия

Клубные цвета

Таблица выступлений в сезонах

Достижения 
Чемпионат Казахстана
 Серебряный призёр (2): 2001, 2002

Кубок Казахстана
 Обладатель: 2009
 Финалист (3): 2017, 2018, 2019

Суперкубок Казахстана
 Финалист: 2010

Первая лига
 Победитель: 2020
 Бронзовый призёр: 1996

Статистика в еврокубках

Выступление в еврокубках

Основной состав 
По состоянию на 3 марта 2023 года

|-----
! colspan="9" bgcolor="green" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="green" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="green" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Тренеры 
  Миодраг Радулович (2012—2013)
  Анатолий Юревич (2013—2014)
  Владимир Никитенко (21 июля 2014 — 11 мая 2016)
  Зоран Вулич (14 декабря 2016 — 11 апреля 2017)
  Сергей Павлов (13 апреля 2017 — 21 сентября 2017)
  Андриан Сосновский (11 апреля 2018 — 1 июля 2018)
  Виктор Кумыков (5 июля 2018 — 29 апреля 2019)
  Олег Дулуб (3 мая 2019 — 19 сентября 2019)
  Аскар Кожабергенов (15 октября 2019—2020)
  Арам Восканян (с 29 февраля 2020 по 13 января 2022)
  Константин Говоренко (13 января 2022 по 19 августа 2022)
  Виталий Жуковский (с 22 августа 2022)

Вторая команда (фарм-клуб) 
В 2003—2007 годах в первой лиге играла команда «Мунайлы», с 2016 года во второй лиге играет команда «Атырау U-21».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы Казахстана
Спортивные клубы Атырау